Reversibel kan syfta på

Reversibel reaktion – i kemin en reaktion som är omvändbar
Reversibel process – inom termodynamik, processen kan drivas i motsatt riktning i små steg utan dissipation (förlust) av energi
Reversibelt körfält – körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen